Mecze grupy C drugiej rundy kwalifikacyjnej do Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2010 strefy NORCECA rozegrane zostały w dniach od 2 do 6 czerwca 2009 roku w stolicy Trynidadu i Tobago - Port-of-Spain.

Drużyny podzielone zostały na dwie grupy (A i B), z których po dwie najlepsze przeszły do półfinału, a reprezentacje z trzecich miejsc walczyły w meczu o 5. miejsce. Surinam i Wyspy Dziewicze jako finaliści awansowali do trzeciej rundy kwalifikacyjnej.

Tabele 
Grupa A

Legenda: Poz. - pozycja, Pkt - liczba punktów, M - liczba meczów, Z - mecze wygrane, P - mecze przegrane, zdob. - małe punkty zdobyte, str. - małe punkty stracone, wyg. - sety wygrane, prz. - sety przegrane

Grupa B

Legenda: Poz. - pozycja, Pkt - liczba punktów, M - liczba meczów, Z - mecze wygrane, P - mecze przegrane, zdob. - małe punkty zdobyte, str. - małe punkty stracone, wyg. - sety wygrane, prz. - sety przegrane

Mecze

Grupa A

Grupa B

Mecz o 5. miejsce

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Grupa A

Trynidad i Tobago – Aruba 
Wtorek, 2 czerwca 2009
20:12 (UTC-4) - UWI Sport and Physical Education Centre, Port-of-Spain - Widzów: 1500

 I sędzia: D. Cespedes (Dominikana)
 II sędzia: L. Miller (Bahamy)
 Czas trwania meczu: 71 minut

Wyspy Dziewicze – Aruba 
Środa, 3 czerwca 2009
15:33 (UTC-4) - UWI Sport and Physical Education Centre, Port-of-Spain - Widzów: 575

 I sędzia: R. Stahl (Stany Zjednoczone)
 II sędzia: R. Willemsberg (Antyle Holenderskie)
 Czas trwania meczu: 99 minut

Trynidad i Tobago – Wyspy Dziewicze 
Czwartek, 4 czerwca 2009
18:24 (UTC-4) - UWI Sport and Physical Education Centre, Port-of-Spain - Widzów: 1050

 I sędzia: J. Velez (Portoryko)
 II sędzia: J. Villallobos (Kostaryka)
 Czas trwania meczu: 105 minut

Grupa B

Antigua i Barbuda – Antyle Holenderskie 
Wtorek, 2 czerwca 2009
18:15 (UTC-4) - UWI Sport and Physical Education Centre, Port-of-Spain - Widzów: 500

 I sędzia: B. Charles (Trynidad i Tobago)
 II sędzia: J. Velez (Portoryko)
 Czas trwania meczu: 66 minut

Surinam – Antyle Holenderskie 
Środa, 3 czerwca 2009
13:16 (UTC-4) - UWI Sport and Physical Education Centre, Port-of-Spain - Widzów: 400

 I sędzia: J. Villalobos (Kostaryka)
 II sędzia: D. Cespedes (Dominikana)
 Czas trwania meczu: 81 minut

Surinam – Antigua i Barbuda 
Czwartek, 4 czerwca 2009
16:00 (UTC-4) - UWI Sport and Physical Education Centre, Port-of-Spain - Widzów: 600

 I sędzia: L. Miller (Bahamy)
 II sędzia: R. Stahl (Stany Zjednoczone)
 Czas trwania meczu: 74 minuty

Mecz o 5. miejsce

Aruba – Antigua i Barbuda 
Sobota, 6 czerwca 2009
12:03 (UTC-4) - UWI Sport and Physical Education Centre, Port-of-Spain - Widzów: 500

 I sędzia: R. Willemsberg (Antyle Holenderskie)
 II sędzia: Winstong (Trynidad i Tobago)
 Czas trwania meczu: 83 minuty

Półfinały

Wyspy Dziewicze – Antyle Holenderskie 
Piątek, 5 czerwca 2009
15:52 (UTC-4) - UWI Sport and Physical Education Centre, Port-of-Spain - Widzów: 500

 I sędzia: B. Charles (Trynidad i Tobago)
 II sędzia: J. Villalobos (Kostaryka)
 Czas trwania meczu: 125 minut

Trynidad i Tobago – Surinam 
Piątek, 5 czerwca 2009
20:32 (UTC-4) - UWI Sport and Physical Education Centre, Port-of-Spain - Widzów: 2500

 I sędzia: D. Cespedes (Dominikana)
 II sędzia: R. Williamberg (Antyle Holenderskie)
 Czas trwania meczu: 108 minut

Mecz o 3. miejsce

Trynidad i Tobago – Antyle Holenderskie 
Sobota, 6 czerwca 2009
14:17 (UTC-4) - UWI Sport and Physical Education Centre, Port-of-Spain - Widzów: 1800

 I sędzia: R. Stahl (Stany Zjednoczone)
 II sędzia: H. Salas (Meksyk)
 Czas trwania meczu: 71 minut

Finał

Wyspy Dziewicze – Surinam 
Sobota, 6 czerwca 2009
18:44 (UTC-4) - UWI Sport and Physical Education Centre, Port-of-Spain - Widzów: 1850

 I sędzia: D. Cespedes (Dominikana)
 II sędzia: B. Charles (Trynidad i Tobago)
 Czas trwania meczu: 88 minut

Klasyfikacja końcowa

Statystyki indywidualne

Składy 
Sekcja grupuje składy wszystkich reprezentacji narodowych w piłce siatkowej, które grały w grupie C drugiej rundy kwalifikacyjnej do mistrzostw świata.

Przynależność klubowa na początek sezonu 2008-09.

 Zawodnicy oznaczeni literą K to kapitanowie reprezentacji.
 Zawodnicy oznaczeni literą L to libero.

Antigua i Barbuda 
Trener: Alister BenjaminAsystent: Fitzroy Benjamin

Antyle Holenderskie 
Trener: Urvin LeitoAsystent: Ruthsel Martis

Aruba 
Trener: 	John van der LeeAsystent: Michelangelo Boekhoudt

Surinam 
Trener: Jerry Severinus SlijngardAsystent: Michael Ong A Kwie

Trynidad i Tobago 
Trener: Gideon DicksonAsystent: David Camacho

Wyspy Dziewicze 
Trener: Jason LiburdAsystent: Mark J. Daniel

Linki zewnętrzne 
 

Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2010